Милошев конак може да се односи на:
 Милошев конак, у Београду, на Топчидеру или
  Милошев конак у Горњој Црнући, општина Горњи Милановац.
 Конак кнеза Милоша у Брестовцу код Бора
 Конак кнеза Милоша у Сокобањи

 Кнежев конак у Крагујевцу, уништен у бомбардовању 1941.